

Населені пункти та їхні частини

 Кавенчинек — село в гміні Щебрешин Замойського повіту Люблінського воєводства
 Кавенчинек — село в гміні Варта Серадзького повіту Лодзинського воєводства
 Кавенчинек — село в гміні Констанцин-Єзьорна Пясечинського повіту Мазовецького воєводства
 Кавенчинек — частина села Бялоґурне в гміні Біла-Равська Равського повіту Лодзинського воєводства

Примітки